Ventaquemada kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ventaquemada (ort), Boyacá, 
 Ventaquemada (kommun), Boyacá,